Мыший Бор — деревня в Усвятском районе Псковской области России. Входит (с 2010 года) в состав сельского поселения «Усвятская волость».

География 
Находится на юге региона, вблизи государственной границей с Республикой Беларусь (Городокский район, Витебская область).

История 
До 1917 года в Велижском уезде Витебской губернии Российской империи.

В соответствии с Законом Псковской области от 28 февраля 2005 года № 420-ОЗ деревня Мыший Бор вошла в состав образованного муниципального образования Чеснорская волость.

Согласно Областному Закону № 984-ОЗ от 03.06.2010 г. и новой редакции Областного Закона «Об установлении границ и статусе вновь образуемых муниципальных образований на территории Псковской области» Чеснорская волость была упразднена, и все деревни волости включены в состав новообразованной Усвятской волости.

Население

Ссылки 
 Мыший Бор на Викимапии

Примечания 

Населённые пункты Усвятского района